La Prva savezna liga SFRJ 1978-1979, conosciuta semplicemente come Prva liga 1978-1979, fu la 50ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 33ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo nono titolo, grazie alla miglior differenza-reti sulla . Il detentore, il Partizan Belgrado, andò vicino alla retrocessione: si salvò all'ultima giornata finendo ad un punto solo dalla "zona rossa".

Nel ranking UEFA 1978-79 la Prva liga si piazzò al 4º posto (7º nel quinquennale 1974-1979).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Polemiche 
Nella prima giornata il  ha battuto 2-1 la  ma gli ospiti hanno sporto reclamo poiché è risultato che il fiumano Edmond Tomić non aveva scontato una squalifica rimediata nella stagione precedente quando indossava i colori del . Dopo due mesi è stato assegnato il 3-0 a favore della Dinamo. Sono seguiti diversi appelli da entrambe le parti e, a fine marzo 1979, la FSJ si è espressa a favore del Rijeka e ha convalidato il risultato del campo. Il caso è stato portato al tribunale del lavoro che, 4 anni dopo, ha dato ragione alla Dinamo; quindi l' è campione 1979 ma i blu hanno due punti in più.

Questa la rosa dei "campioni morali": Vlatko Marković (allenatore), Snježan Cerin 32/13, Srećko Bogdan 32/3, Rajko Janjanin 32/1, Želimir Stinčić 32, Petar Bručić 31/6, Vilson Džoni 30/11, Velimir Zajec 29/1, Zlatko Kranjčar 26/13, Džemal Mustedanagić 25, Dragutin Vabec 24/10, Ivica Senzen 24/2, Savko Marić 17/2, Martin Novoselac 14, Čedomir Jovičević 13, Branko Devčić 13, Branko Tucak 11, Marko Mlinarić 9/2, Ivan Bedi 8, Radimir Bobinac 7/1, Rajko Vujadinović 7/1, Ivica Poljak 5, Mario Bonić 4, Tomislav Ivković 3, Veljko Tukša 2, Spaso Papić 1, Mladen Župetić 1.

Classifica finale

Classifica dopo la 34ª giornata
 Questa è la classifica ufficiale, ottenuta dopo le partite del 17 giugno 1979 (con il risultato di Rijeka-Dinamo confermato 2-1). L'Hajduk è campione, Dinamo e Stella Rossa vanno in Coppa UEFA, OFK e NK Zagabria retrocedono in Druga liga.

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1979-1980
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1979-1980
      Qualificate alla Coppa UEFA 1979-1980
      Retrocesse in Druga Liga 1979-1980

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1979-1980 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1979 : .Qualificate alla Coppa Intertoto 1979 : nessuna.

Classifica dopo il verdetto del tribunale
 Questa è la classifica dopo il verdetto del tribunale che ha definitivamente fissato il risultato di Rijeka-Dinamo in 0-3. La Dinamo è passata dal 2º al 1º posto scavalcando l'Hajduk, mentre il Rijeka è scivolato dal 10º al 12º posto. Ma ormai 4 anni erano passati e l'Hajduk è rimasto campione jugoslavo 1979.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

 (allenatore: Tomislav Ivić)
giocatori (presenze/ reti): Boriša Đorđević 32/4 Šime Luketin 32/3 Vedran Rožić 32 Mišo Krstičević 30/8Luka Peruzović 30 Boro Primorac 29/10  Dražen Mužinić 29 Ivica Šurjak 27/6 Zlatko Vujović 25/9 Nenad Šalov 25/1 Ivan Budinčević 21 Zoran Vujović 19/4 Slaviša Žungul 17/12 Davor Čop 16/2 Mićun Jovanić 16/2 Špiro Ćosić 11 Damir Maričić 9 Ivica Matković 4 Mario Boljat 3/1 Robert Juričko 2 Milorad Nižetić 2 Marijan Zovko 2  Ivan Gudelj 1 Ivan Katalinić 1
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1978-1979
Kup Maršala Tita 1978-1979

Collegamenti esterni 
  Giornate 1-12, giornate 13-22 e giornate 23-34 su historical-lineups.com
  Stagione 1978-1979 su eu-football.info
  Stagione 1978-1979 su HRnogomet
  Stagione 1978-1979 su sportsport.ba
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1978-1979 su RSSSF

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1979
Campionato jugoslavo di calcio